Le titre  peut faire référence à :
 Nos plus belles vacances, série télévisée française en 14 épisodes de 20 minutes, produite en 1996 ;
 Nos plus belles vacances, film français de Philippe Lellouche sorti en 2012.